Aymberedactylus (лат., буквально — маленький палец ящерицы) — род птерозавров из семейства тапеярид, ископаемые остатки которых найдены в нижнемеловой  в Бразилии.

Описание 

Aymberedactylus можно идентифицировать как представителя подсемейства Tapejarinae семейства тапеярид по голотипу нижней челюсти, исходя из отсутствия зубов, слегка загнутого вниз симфиза, на долю которого приходится половина общей длины челюсти, и небольшого гребня на нижней части зубной кости (который полностью не сохранился). Маленький нейрососудистый канал на симфизе указывает на вероятное наличие роговой оболочки над кончиком челюсти, что также наблюдается у Tupandactylus. Сохранившаяся часть челюсти составляет 270 миллиметров (11 дюймов).

Он отличается от других птерозавров длинным ретроартикулярным отростком (отростком, к которому присоединяется мышца нижней челюсти, что подразумевает хороший контроль над движением нижнечелюстных костей) и небольшой ямкой с шероховатой костной структурой на пластинчатой кости. Кроме того, Aymberedactylus показывает уникальную комбинацию признаков: глубокий выступ на зубном симфизе, дорсальный край симфиза вогнут, челюсть относительно широкая, зубная ямка короткая и мелкая (что указывает на относительно слабый укус), а нижнечелюстные ветви образуют большой угол с симфизом. Эти признаки являются уникальной комбинацией базальных и производных особенностей в пределах семейства тапеярид.

Сохранившийся экземпляр Aymberedactylus имел бы типичный для тапеярид размах крыльев около 2 метров. Судя по не полностью сросшимся костям черепа, остатки принадлежали подростковой особи.

История открытия и название 
Голотип  MN 7596-V представляет собой почти полную нижнюю челюсть, сохранившуюся в трёх измерениях. Он был обнаружен в формации Крато — лагерштетте, хорошо известном изысканной сохранностью окаменелостей, и описан в 2016 году.

Название рода происходит от слова aymbere из языка тупи, означающее «маленькая ящерица», с прибавлением типичного для птерозавров греческого суффикса -daktylus, «палец». Видовое название указывает на бразильский штат Сеара, где были найдены окаменелости.

Систематика 
 
Филогенетический анализ, проведённый в 2016 году, определил Aymberedactylus как самого базального представителя подсемейства Tapejarinae.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Тапеяриды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2016 году
Фоссилии из меловых отложений Бразилии